Stief ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stief (1920–1998), Minister der DDR
 Alfred Stief (1952–1998), Künstler des Art brut
 Bo Stief (* 1946), dänischer Jazzbassist
 Eberhard Stief (1935–2015), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer und DDR-Politiker (NDPD)
 Hans-Joachim Stief (1926–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Stief (1906–1977), deutscher Stenograf, Erfinder der Stiefografie
 Julius Stief (1827–1896), deutscher Verleger und Politiker
 Kai-Philipp Stief (* 1979), deutscher American-Football-Spieler
 Karin Stief-Kreihe (1949–2018), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl Stief, deutscher Ingenieur, von 1934 bis 1959 Opel-Chefkonstrukteur 
 Maik Stief (* 1972), deutscher Motorradrennfahrer
 Sebastian Stief (1811–1889), Salzburger Maler
 Volker Stief, deutscher Jurist
 Werner Stief (1905–1982), deutscher Volkskundler

Siehe auch:

 Stieff
 Stif
 Stiff
 Stieffamilie